Wansch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wansch (* 1960), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter
 Otto Wansch (1928–2019), österreichischer Ordensgeistlicher, Salesianer Don Boscos, Philosoph
 Thomas Wansch (* 1960), deutscher Politiker (SPD)

Wansch  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wansch (Gemeinde Rechberg), Ortschaft der Gemeinde Rechberg, Oberösterreich